Can Falguerona és un mas situat al municipi de Palau de Santa Eulàlia, a la comarca catalana de l'Alt Empordà.

Falguerona
Palau de Santa Eulàlia